Scorpiurium är ett släkte av bladmossor. Scorpiurium ingår i familjen Brachytheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Scorpiurium